Данте Каннингем (; родился 22 апреля 1987 года, Клинтон, Мэриленд, США) — американский профессиональный баскетболист клуба «Ле-Ман». Был выбран на драфте НБА 2009 года во втором раунде под общим 33-м номером клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Ссылки 
 

Выпускники Средней школы Колледжа Святого Иоанна
Баскетболисты США
Игроки «Вилланова Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Фуцзянь Сюньсин»
Игроки БК «Ле-Ман»